Суперкубок Росії з футболу 2015 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 липня 2015 року між чемпіоном Росії «Зенітом» та володарем кубка «Локомотивом». Перемогу по пенальті одержав «Зеніт».

Деталі 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Спортивні змагання у Санкт-Петербурзі
Липень 2015
2015 у Росії